Хенерал Педро Марија Анаја има више значења:

 Хенерал Педро Марија Анаја (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хенерал Педро Марија Анаја (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику